«Сильва» — советский полнометражный чёрно-белый художественный фильм, поставленный на Свердловской киностудии в  году режиссёром Александром Ивановским по одноимённой оперетте Имре Кальмана.

Премьера фильма в СССР состоялась: 13 ноября 1944 года в Свердловске, в феврале 1945 года в Москве.

Сюжет 
Сильва Вареску даёт прощальный спектакль перед намечающимися гастролями в Америке, на который опаздывает её возлюбленный Эдвин.

Появившемуся в варьете Эдвину Бонни вручает срочную телеграмму. В сообщении родители князя требуют всяческого прекращения связи своего сына с певицей и немедленного возвращения домой.

Не получив ответа от Эдвина, князь заботится о переводе сына в другой полк. Тот, в свою очередь решается и делает предложение Сильве. Обручение происходит прямо в варьете. Но сразу же после торжественной церемонии возлюбленные расстаются.

Бонни демонстрирует Сильве приглашение на помолвку Эдвина и Стасси, тем самым тяжело ранив её сердце. Чтобы отвлечь от грустных мыслей, Бонни пытается образумить Сильву и уговаривает не отказываться от американских гастролей.

Стасси демонстрирует Эдвину приглашения на их будущую свадьбу, дату которой Эдвин пытается перенести.

На торжество в доме князя Воляпюк под именем графини Бонислау появляется Сильва в сопровождении Бонни. Бонни влюбляется в Стасси. Сильва и Эдвин возобновляют свои отношения, и Эдвин срывает запланированную помолвку. Князь возмущён открывшемся обманом, и вечер завершается скандалом.

Варьете «Орфеум» становится местом финальной развязки истории. Князь Воляпюк узнаёт, что женат на бывшей шансонетке по прозвищу «Соловей». Бонни подталкивает Сильву признаться в любви Эдвину, как раз в тот момент, когда сам Эдвин появляется в комнате.

В ролях 

 Зоя Смирнова-Немирович — Сильва Вареску, певица варьете «Орфеум»
 Нияз Даутов — Эдвин Воляпюк, князь
 Маргарита Сакалис — Стасси, племянница князя Воляпюк
 Сергей Мартинсон — Бони, граф Бонислау
 Сергей Дыбчо — Леопольд Воляпюк, князь, отец Эдвина
 Нина Динтан — Юлианна Воляпюк, княгиня, мать Эдвина
 Георгий Кугушев — Ферри
 Владимир Таскин — Ронс Воляпюк, князь
 Александра Корвет — камеристка
 Александр Матковский — помощник режиссёра варьете

Съёмочная группа 
 Авторы сценария:
 Михаил Долгополов (в титрах не указан)
 Григорий Ярон (в титрах не указан)
 Режиссёр: лауреат Сталинской премии Александр Ивановский
 Оператор: Жозеф Мартов
 2-е режиссёры:
 Павел Боголюбов
 А. Ивановский
 Звукооператор: А. Коробов
 Музоформление: Валентин Белиц
 Художники:
 народный художник Владимир Егоров
 Игорь Вускович
 2-е художнники:
 В. Крылов
 В. Зачиняев
 Д. Соколовский
 Ассистенты режиссёра:
 Ф. Барбухатти
 Анатолий Граник
 Тамара Родионова
 Ассистенты оператора:
 М. Богаткова
 М. Ильин
 Монтажёр: Е. Радионова
 Грим: П. Федоренко
 Балетмейстер: Владимир Канонович (в титрах не указан)
 Директор картинны: Д. Ямпольский

Факты 
 Фильм «Сильва» стал первой полнометражной игровой картиной, снятой на Свердловской киностудии
 Фильм «Сильва» стал первой советской экранизацией оперетты Имре Кальмана
 Для актрисы московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко Зои Смирновой-Немирович роль Сильвы стала первой и единственной её киноработой.

Критика 
Руководитель советской кинематографии тех лет И. Г. Большаков утверждал, что «неудача фильма произошла прежде всего от неправильной режиссёрской трактовки вещи». Он писал: «…фильм получился недостаточно динамичным, не чувствовалось в нём живости и искрящейся весёлости оперетты».

Кинокритик Ростислав Юренев называл экранизацию скверной и плохой. Он писал, что «режиссёр омрачил свой творческий путь плохой экранизацией „Сильвы“». Юренев считал: «Исполнение большинства ролей в этом фильме было традиционным, причем излишняя лёгкость и развязность многих актёров заставляли вспоминать традиции не столичной, а старой провинциальной оперетты. Исключение составляло лишь пение Смирновой-Немирович, музыкально грамотное и иногда освещённое чувством, а также исполнение роли Бони Сергеем Мартинсоном». По его оценке, «кинематографическое решение … большинства сцен было чрезвычайно неудачным».

Критик утверждал: «Появившаяся в самом конце войны „Сильва“ ясно показала, что в наше искусство проникают буржуазные влияния, о которых предупреждала „Правда“».

Киновед Александр Фёдоров писал по поводу подобных рецензий, что «массовая аудитория никогда не прислушивалась к мнениям киноведов и кинокритиков, поэтому „Сильва“ и сегодня востребована зрителями».

Доктор культурологии Наталья Кириллова высоко оценивала фильм: «Фильм „Сильва“, ставший визитной карточкой Свердловской киностудии, уже  киноклассика.  Его  экранному  успеху  немало  способствовали  и  актёрские  работы».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 «Сильва» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 
 
 
 
 «Сильва» на Рускино.ру
 «Сильва» (фильм, 1944)

Фильмы СССР 1944 года
Фильмы Александра Ивановского
Фильмы Свердловской киностудии
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы-оперетты
Музыкальные фильмы СССР
Экранизации произведений Имре Кальмана